

Geografia 
Grecia
 Napoli di Malvasia – altro nome italiano di Malvasia (Laconia, Peloponneso)
 Napoli di Romania – altro nome italiano di Nauplia (Argolide, Peloponneso)
Italia
 Napoli – comune italiano, capoluogo della regione Campania
 Città metropolitana di Napoli – ente territoriale di area vasta che sostituisce la provincia di Napoli dal 
Stati Uniti d'America
 Napoli – città della contea di Cattaraugus (stato di New York)

Musica 
 Napoli – album di Miranda Martino del 1963
 Napoli – brano musicale di Franco Califano del 1994
 Napoli – album di Mina del 1996
 Napoli – album di Mario Merola del 2005
 Napoli – album di Beppe Maniglia

Navi 
 MSC Napoli – nave container affondata il 21 gennaio 2007 al largo della costa meridionale inglese
 Napoli – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Regina Elena, varata nel 1905

Persone
 Angela Napoli (1945) – politico italiano
 Anna Rosa Napoli (...) – montatrice italiana
 Bruno Napoli (1942-2010) – politico italiano
 Eddy Napoli, pseudonimo di Eduardo De Crescenzo (1957) – cantante italiano
 Gennaro Napoli (1881-1943) – compositore italiano
 Gonzalo Nápoli (2000) – calciatore uruguaiano
 Jacopo Napoli (1911-1994) – compositore italiano
 Mario Napoli (1915-1976) – archeologo italiano
 Mario Napoli (1945-2014) –  giurista e accademico italiano
 Mike Napoli, propr. Michael Anthony Napoli (1981) – giocatore di baseball statunitense
 Nicolò Napoli (1962) – allenatore di calcio, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
 Osvaldo Napoli (1944) – politico italiano
 Pietro Napoli Signorelli (1731-1815) – saggista, storiografo e scrittore italiano
 Roberto Napoli (1950) – politico italiano
 Silvio Napoli (1902-1961) – generale e aviatore italiano
 Simone Napoli da Calascibetta (...-1546) – religioso italiano
 Tommaso Napoli (1967) – calciatore italiano
 Tommaso Napoli (1743-1825) – religioso e docente italiano
 Ugo Napoli (1922-1977) – politico italiano
 Veronica Napoli (1990) – calciatrice statunitense naturalizzata italiana
 Vincenzo Napoli (1950) – politico italiano
 Vincenzo Napoli (1574-1648) – vescovo cattolico italiano
 Vito Napoli (1931-2004) – politico italiano

Sport 
 Associazione Pallacanestro Napoli – ex società di pallacanestro napoletana, attiva in ambito maschile e femminile
 Circolo Canottieri Napoli – squadra di pallanuoto con sede a Napoli
 CUS Napoli – gruppo sportivo universitario partenopeo
 Dike Basket Napoli – società di pallacanestro femminile di Napoli 
 Napoli Basket Vomero – società di pallacanestro femminile di Napoli
 Internapoli Football Club – ex seconda squadra calcistica di Napoli
 Napoli Calcio a 5 – società italiana di Calcio a 5 con sede a Napoli
 Napoli Vesevo – ex società italiana di Calcio a 5 con sede a Napoli
 Napoli Volley – ex società pallavolistica maschile di Napoli
 Rari Nantes Napoli – circolo italiano di sport acquatici con sede a Napoli
 Società Sportiva Basket Napoli – ex squadra italiana di pallacanestro di Napoli
 Società Sportiva Calcio Napoli – squadra calcistica di Napoli
 Società Sportiva Dilettantistica Napoli Femminile – squadra calcistica femminile di Napoli
 Unione Sportiva Internazionale Napoli – antica squadra calcistica di Napoli

Altro
 Napoli – balletto di August Bournonville
 Napoli – cortometraggio del 1906 di Giovanni Vitrotti
 Napoli – combinazione di carte nel gioco del tressette

Pagine correlate 
 Di Napoli
 Naples
 Neapolis